Toponímia:
 Davis (Califòrnia), localitat estatunidenca de l'estat de Califòrnia
 Davis (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de l'estat de Dakota del Sud
 Davis (Illinois), localitat estatunidenca de l'estat d'Illinois
 Davis (Oklahoma), localitat estatunidenca de l'estat d'Oklahoma
 Davis (Virgínia de l'Oest), localitat estatunidenca de l'estat de Virgínia de l'Oest
 Biografies:
 Lawrence James Davis (? - Brooklyn, 2011), escriptor americà que va centrar les seves novel·les a Brooklyn (Nova York) 
 Mackenzie Davis